Friedrich Feld ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Feld (Wirtschaftspädagoge) (1887–1945), deutscher Wirtschaftspädagoge und Hochschullehrer
 Friedrich Feld (Schriftsteller) (eigentlich Friedrich Rosenfeld; 1902–1987), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Reinhard Federmann (Pseudonym Friederich Feld; 1923–1976), österreichischer Schriftsteller